Проспе́кт Будённого — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 проспект имени Буденного — улица в Будённовске.
 Проспект Будённого — улица в Москве.
 Будённовский проспект — улица в Ростове-на-Дону.
 Проспект Будённого — улица в Санкт-Петербурге.
 Проспект Будённого — улица в Урюпинске.

См. также 
 Улица Будённого

Улицы, названные в честь Семёна Будённого